Кхаро́штхи — письменность, по-видимому, произошедшая от арамейского алфавита. Была распространена в Северной Индии и на юге Средней Азии (Бактрия, Согдиана) в III в. до н. э. — IV в. н. э. По характеру — полуалфавитное, полуслоговое письмо. Каждый знак обозначал либо гласный, либо согласный+любой гласный; слогообразующие гласные обозначались дополнительными чертами или видоизменениями знаков. Имелись также лигатуры.

В отличие от существовавшего в ту же эпоху письма брахми, от которого происходят практически все современные алфавиты Индии и Юго-Восточной Азии, письмо кхароштхи было забыто и дешифровано заново лишь в XIX веке Джеймсом Принсепом.

Галерея

Литература 
 Дирингер Д. Алфавит. М. 2003.
 Фридрих И. История письма. М. 1979, 2-е изд.: М. 2001.

Ссылки 
 Кхароштхи на сайте omniglot

Индийское письмо
Письменности Центральной Азии
Дешифровка забытых письменностей
Абугиды
Культура Бактрии
Культура Согдианы
Вышедшие из употребления письменные системы